Buche, en esta enciclopedia, puede referirse a:
 El buche, bolsa membranosa que forma parte del sistema digestivo de algunos animales.
 El buche, cría del burro (Equus africanus asinus).

Enlaces externos